Тальен () — французская фамилия. Известные носители:
 Тальен, Жан-Ламбер (1767—1820) — деятель Великой французской революции, журналист, активный участник термидорианского переворота.
 Тальен, Тереза (1775—1835) — светская дама эпохи Французской революции.